SCORE - um satélite
The Score (filme) - de 2001
The Score (banda) - banda de rock alternativo

Música
Score (álbum) - de Dream Theater
The Score (álbum) - dos Fugees
The Score - An Epic Journey - de Epica

Veja também
The Perfect Score

Desambiguação

sv:Lista över golftermer#Score